Petr Štěpánek ist der Name folgender Personen:

* Petr Štěpánek (Mathematiker) (1943–2012), tschechischer Mathematiker
 Petr Štěpánek (Schauspieler) (* 1948), tschechischer Schauspieler
 Petr Štěpánek (Schriftsteller) (* 1958), tschechischer Musiker, Schriftsteller und Politiker
 Petr Štěpánek (Politiker) (* 1965), tschechischer Politiker, Biologe und Hochschullehrer